Гран-при Китая 2012 года (официально UBS Chinese Grand Prix) – автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 13 по 15 апреля 2012 года на Международном автодроме Шанхая.

Победителем гонки стал Нико Росберг — гонщик команды Mercedes, стартовавший в гонке с поул-позиции. Этот поул стал первым в гоночной карьере Росберга (предыдущая первая победа - Марк Уэббер, Гран-при Германии 2009 года; следующая первая победа - Пастор Мальдонадо, Гран-при Испании 2012 года)

По ходу Гран-при ФИА рассмотрела протест со стороны команды Лотус на использование DRS-воздуховода командой Мерседес и окончательно разрешила его использование.

Квалификация 

Примечания
  — Льюис Хэмилтон оштрафован на 5 позиций за смену коробки передач перед Гран-при
  — Жан-Эрик Вернь стартует с пит-лейн из-за нарушения режима закрытого парка

Гонка 

|-
! colspan=12|Ссылка 
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки

Гран-при Китая